Akkışla (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Akkışla (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akkışla